Filip Świtała – polski prawnik i urzędnik, wiceminister finansów
 Filip Świtała – polski ekonomista, były zastępca szefa Komisji Nadzoru Finansowego